Максимилијан Франц Аустријски () био је изборник града Келна. Он је био пети син и последње дете Франца I и Марије Терезије.

Рођен је 8. децембра 1756, у Бечу. Године 1784. преселио се у Бон. Имао је битну улогу у каријери Лудвига ван Бетовена. Владавина Максимилијана Франца је 1794. доживела катастрофу, када је француска војска прегазила Келн. Кад се Наполеон I приближио Бону, Максимилијан је заувек напустио своју територију.

Умро је 26. јула 1801, у Бечу. Келн је након тога препуштен Француској.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1756.
Умрли 1801.
Династија Хабзбург-Лорен
Бечлије